Градешница може значити:

 Градешница (Новаци), село у општини Новаци, Северна Македонија;
 Градешница (Криводол), село у Врачанској области, Бугарска;

или

 Доња Градешница, село у Благојевградској области, Бугарска.